Luža – affluente del Protva
 Markizova Luža – , denominazione della riva orientale del Golfo di Finlandia

Pagine correlate
Luza